In Nederland zijn er twee plaatsen met de naam Oosterwolde:
Oosterwolde (Friesland), in de gemeente Ooststellingwerf
Oosterwolde (Gelderland), in de gemeente Oldebroek
Verder:
 andere naam voor Drenterwolde, gebied in de provincie Groningen
Oosterwold, woongebied in ontwikkeling in de Nederlandse provincie Flevoland